Юрий Валерьевич Таранников (Род. 17 августа 1967 года, Прокопьевск) — российский рэндзист и игрок в гомоку, чемпион мира по гомоку (1991). Мастер спорта России по обратным русским шашкам.

Биография

В спорте 
Начал играть в крестики-нолики на бесконечной доске в 1980 году, о правилах гомоку узнал в 1983, тогда же принял участие в первом турнире, чемпионате школы. В 1989 году выиграл чемпионат СССР по гомоку. В том же году на I чемпионате мира по гомоку, проходившем в Киото, занял второе место, после чего принял участие в своём первом турнире по рэндзю, Киото Open, в котором занял 13 место при 40 участниках (4 очка из 7).

В чемпионатах России участвовал четырежды, дважды (в 1999, 2000) завоевывал бронзовую медаль. Один раз играл в финальной стадии очного чемпионата мира по рэндзю, заняв 6-е место при 12 участниках. Бронзовый призёр чемпионата Европы-2012.

Был составителем вестника всесоюзного клуба любителей поддавков «Кипергань».

В науке 
Окончил механико-математический факультет МГУ, остался работать на мехмате, на кафедре дискретной математики. В 1994 г. защитил диссертацию к.ф.м.н. "Множества l-уравновешанных булевых наборов и функций" (01:01:09). На 2023 год является автором 3 книг и более 50 статей по дискретной математике и её приложениям..

Библиография 
 Комбинаторные свойства дискретных структур и приложения к криптологии, Москва: Издательство МЦНМО, 2011, — 152 c. — ISBN 978-5-94057-812-3.
 Дискретная математика. Задачник. Учебное пособие для академического бакалавриата, Москва: Издательство Юрайт, 2016, — 385 c. — ISBN 978-5-9916-6283-3.
 Самокорректирующиеся коды и их применения в криптографии, Москва: Издательство Ленанд, 2023, — 256 c. — ISBN 978-5-9710-8152-4.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Игроки гомоку
Рэндзисты России
Мастера спорта России по шашкам
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Математики России